Virrey del Pino puede referirse a:

 Joaquín del Pino y Rozas, antepenúltimo virrey del Río de la Plata.
 Virrey del Pino, una localidad bonaerense en el partido de La Matanza.